Coulterville (Californië), een dorpje in de Amerikaanse staat Californië
 Coulterville (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois